Марк Матусович Поташник (род. , Челябинск, РСФСР, СССР) — советский и российский учёный-, академик РАО (1995).

В 1962 году — окончил химический факультет МГУ, работал учителем, заместителем директора, директором в школах Москвы.

С 1976 года — работает в институтах АПН СССР, Российской академии образования: старший научный сотрудник НИИ общих проблем воспитания, заведующий лабораторией Института управления и экономики народного образования, главный научный сотрудник Института управления образованием и профессор МГПИ.

Основная проблематика исследований — организация внутришкольного управления, становление и развитие инновационных образовательных учреждений.

Сочинения
 Педагогическое творчество: проблемы развития и опыт. Киев, 1988;
 Оптимизация педагогического процесса, 12-е издание М., 1990;
 Развитие школы как инновационный процесс. М., 1994.

Ссылки 
 
 

Профессора МПГУ